Poza Honda kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Poza Honda, Guerrero, ort, 
 Poza Honda, Veracruz, ort, Acula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar